Улита () — село в Онгудайском районе Республики Алтай России. Входит в состав Хабаровского сельского поселения.

История

География 
Расположено в горно-степной зоне центральной части Республики Алтай и находится у реки Улюта.

Уличная сеть состоит из трёх географических объектов: ул. Заречная, ул. Мира и ул. Советская.

Абсолютная высота 827 метров выше уровня моря
.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения алтайцы составляли 94 % от общей численности населения в 294 жителей

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. Животноводство.

АЗС Улита.

Транспорт 
Село стоит у федеральной автомобильной трассы Р-256 «Чуйский тракт».

Просёлочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Онгудайского района